Gustave Rauline (1822-1904), homme politique français ;
 Henri-Pierre Rauline (1848-1915), architecte français ;
 Marcel Rauline (1861-1916), homme politique français.

Lien externe 

Patronyme normand